Plaats in Indonesië
 Wonoyoso (Kuwarasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonoyoso (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wonoyoso (Pringapus), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java